Die Liga 1933 war die siebte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 2. April und endete am 12. November 1933.

Modus 
Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die zwölf Vereine wurden in zwei regionale Gruppen unterteilt. Hierbei trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die drei besten Mannschaften der Gruppen West und Ost für die Meisterrunde, die jeweils unteren drei spielten in der Abstiegsrunde. Die beiden letzten Vereine spielten zusammen mit dem Zweiten der regionalen A Klasse einen Startplatz für die folgende Saison in der obersten Liga aus.

Vereine

Gruppe West 
Die Spiele fanden vom 2. April bis 16. Juli 1933 statt.

Gruppe Ost 
Die Spiele fanden vom 23. April bis 16. Juli 1933 statt.

Meisterrunde 
Die Spiele fanden vom 6. August bis 12. November 1933 statt.

Abstiegsrunde 
Die Spiele fanden vom 6. August bis 12. November 1933 statt.

Relegation 
Die beiden letzten Vereine der Abstiegsrunde spielten zusammen mit dem Zweiten der regionalen A Klasse einen Startplatz für die folgende Saison in der Ekstraklasa aus.

Weblinks 
 Saison 1933 auf eu-football.info
 Poland Final Tables auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1933
Fußballsaison 1933